Alejandro della Torre e Tasso (Mzell, Bohemia, Imperio austro-húngaro, 8 de julio de 1881 - Castel Duino, Duino, Reino de Italia, 11 de marzo de 1937), miembro de la rama bohemia de la casa principesca de Thurn y Taxis, descendiente de los Della Torre, antigua familia aristocrática italaiana. 

Alejandro se mudó de su Bohemia natal y se instaló a vivir en Italia hacia 1923, por lo que fue creado príncipe della Torre y Tasso y primer duque de Castel Duino por el rey Víctor Manuel III de Italia.

Familia 
Alejandro era el tercer hijo del príncipe Alejandro Juan de Thurn und Taxis y de la princesa María de Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst.

Matrimonio y descendencia 
El 29 de enero de 1906 Alejandro contrajo matrimonio en París con la princesa María Susana de Ligne, hija de Luis, IX Príncipe de Ligne y de su esposa, la condesa Isabel de la Rochefoucauld. La pareja se divorció en 1919 y Alejandro contrajo segundas nupcias en 1932 con Helena Ella Holbrook Walker (1875-1959). Fruto de su primer matrimonio nacieron tres hijos:

 Raimundo della Torre e Tasso, II Duque de Castel Duino (16 de marzo de 1907 - 17 de marzo de 1986). Contrajo matrimonio con la princesa Eugenia de Grecia y Dinamarca.
 Luis della Torre e Tasso (5 de octubre de 1908 - 25 de marzo de 1985). Contrajo matrimonio con Frances Goodyear.
 Margarita della Torre e Tasso (8 de noviembre de 1909 - 21 de septiembre de 2006). Contrajo matrimonio con el príncipe Cayetano de Borbón-Parma.

Ancestros 

Nobles de Alemania del siglo XX
Nobles de Italia del siglo XX
Casa de Thurn und Taxis
Católicos de la República Checa